Slawow ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Slawow (* 1994), bulgarischer Speerwerfer
 Myroslaw Slawow (* 1990), ukrainischer Fußballspieler
 Mykola Slawow (1926–2006), ukrainischer Ökonom, Diplomat und Politiker

Siehe auch:

 Slavov